La rue de Reims est une voie nommée d'après Reims, ville française de la Marne. Plusieurs communes françaises comportent une telle voie.

France

Alsace 
 Bas-Rhin :
 Rue de Reims, Bischwiller
 Rue de Reims, Geispolsheim
 Rue de Reims, Strasbourg

 Haut-Rhin :
 Rue de Reims, Altkirch
 Rue de Reims, Bollwiller
 Rue de Reims, Colmar
 Rue de Reims, Guebwiller
 Rue de Reims, Mulhouse

Aquitaine 
 Gironde :
 Rue de Reims, Le Verdon-sur-Mer

Auvergne 
 Allier :
 Rue de Reims, Saint-Pourçain-sur-Sioule
 Rue de Reims, Vichy

 Puy-de-Dôme :
 Rue de Reims, La Bourboule

Basse-Normandie 
 Calvados :
 Rue de Reims, Blainville-sur-Orne
 Rue de Reims, Hermanville-sur-Mer

Bourgogne 
 Côte-d'Or :
 Rue de Reims, Dijon

 Saône-et-Loire :
 Rue de Reims, Le Creusot
 Rue de Reims, Montceau-les-Mines

Bretagne 
 Côtes-d'Armor :
 Rue de Reims, Rostrenen

 Finistère :
 Rue de Reims, Brest
 Rue de Reims, Camaret-sur-Mer
 Rue de Reims, Crozon
 Rue de Reims, Le Relecq-Kerhuon
 Rue de Reims, Rosporden

 Morbihan :
 Rue de Reims, Larmor-Plage
 Rue de Reims, Locmariaquer

Centre 
 Indre-et-Loire :
 Rue de Reims, Tours

 Loiret :
 Rue de Reims, Orléans
 Rue de Reims, Patay

Champagne-Ardenne 
 Ardennes :
 Rue de Reims, Cauroy
 Rue de Reims, Charleville-Mézières
 Rue de Reims, Chaumont-Porcien
 Rue de Reims, Flize
 Rue de Reims, Hauviné
 Rue de Reims, Juniville
 Rue de Reims, Saulces-Champenoises
 Rue de Reims, Sault-lès-Rethel

 Marne :
 Rue de Reims, Ambonnay
 Rue de Reims, Aubérive
 Rue de Reims, Baconnes
 Rue de Reims, Beine-Nauroy
 Rue de Reims, Berru
 Rue de Reims, Bétheniville
 Rue de Reims, Bétheny
 Rue de Reims, Brimont
 Rue de Reims, Châlons-sur-Vesle
 Rue de Reims, Champigny
 Rue de Reims, Chigny-les-Roses
 Rue de Reims, Condé-sur-Marne
 Rue de Reims, Dizy
 Rue de Reims, Épernay
 Rue de Reims, Époye
 Rue de Reims, Fresne-lès-Reims
 Rue de Reims, Germigny
 Rue de Reims, Hermonville
 Rue de Reims, Isles-sur-Suippe
 Rue de Reims, Janvry
 Rue de Reims, Jonchery-sur-Suippe
 Rue de Reims, Les Mesneux
 Rue de Reims, Les Petites-Loges
 Rue de Reims, Ludes
 Rue de Reims, Mailly-Champagne
 Rue de Reims, Muizon
 Rue de Reims, Nogent-l'Abbesse
 Rue de Reims, Ormes
 Rue de Reims, Pontfaverger-Moronvilliers
 Rue de Reims, Pourcy
 Rue de Reims, Prosnes
 Rue de Reims, Rilly-la-Montagne
 Rue de Reims, Saint-Brice-Courcelles
 Rue de Reims, Saint-Hilaire-le-Grand
 Rue de Reims, Saint-Hilaire-le-Petit
 Rue de Reims, Saint-Imoges
 Rue de Reims, Thil
 Rue de Reims, Trépail
 Rue de Reims, Val-de-Vesle
 Rue de Reims, Vaudesincourt
 Rue de Reims, Verneuil
 Rue de Reims, Ville-Dommange
 Rue de Reims, Villers-aux-Nœuds
 Rue de Reims, Villers-Marmery

Franche-Comté 
 Doubs :
 Rue de Reims, Audincourt
 Rue de Reims, Besançon

 Territoire de Belfort :
 Rue de Reims, Belfort

Haute-Normandie 
 Eure :
 Rue de Reims, Évreux

 Seine-Maritime :
 Rue de Reims, Bois-Guillaume
 Rue de Reims, Le Havre
 Rue de Reims, Rouen

Île-de-France 
 Essonne :
 Rue de Reims, Longjumeau

 Hauts-de-Seine :
 Rue de Reims, Antony

 Paris :
 ancienne rue de Reims, , supprimée dans les années 1880
 Rue de Reims, 

 Seine-et-Marne :
 Rue de Reims, Mitry-Mory
 Rue de Reims, Thorigny-sur-Marne

 Seine-Saint-Denis :
 Rue de Reims, Aulnay-sous-Bois
 Rue de Reims, Noisy-le-Grand
 Rue de Reims, Tremblay-en-France

 Val-de-Marne :
 Rue de Reims, Arcueil
 Rue de Reims, Bry-sur-Marne
 Rue de Reims, Champigny-sur-Marne
 Rue de Reims, Créteil
 Rue de Reims, Gentilly
 Rue de Reims, Maisons-Alfort

 Val-d'Oise :
 Rue de Reims, Cormeilles-en-Parisis

 Yvelines :
 Rue de Reims, Houilles
 Rue de Reims, Sartrouville

Languedoc-Roussillon 
 Hérault :
 Rue de Reims, Cazouls-lès-Béziers

Lorraine 
 Meurthe-et-Moselle :
 Rue de Reims, Liverdun

 Moselle :
 Rue de Reims, Fameck
 Rue de Reims, Montigny-lès-Metz
 Rue de Reims, Saint-Avold
 Rue de Reims, Yutz

Midi-Pyrénées 
 Haute-Garonne :
 Rue de Reims, Caraman
 Rue de Reims, Toulouse

 Tarn :
 Rue de Reims, Saint-Sulpice-la-Pointe

Nord-Pas-de-Calais 
 Nord :
 Rue de Reims, Bellaing
 Rue de Reims, Escaudain
 Rue de Reims, Faches-Thumesnil
 Rue de Reims, Flers-en-Escrebieux
 Rue de Reims, Gouzeaucourt
 Rue de Reims, Hérin
 Rue de Reims, Templemars
 Rue de Reims, Tourcoing
 Rue de Reims, Wattignies

 Pas-de-Calais :
 Rue de Reims, Arques
 Rue de Reims, Avion
 Rue de Reims, Barlin
 Rue de Reims, Béthune
 Rue de Reims, Cauchy-à-la-Tour
 Rue de Reims, Cucq
 Rue de Reims, Fouquières-lès-Lens
 Rue de Reims, Le Portel
 Rue de Reims, Sains-en-Gohelle

Pays de la Loire 
 Maine-et-Loire :
 Rue de Reims, Cholet

Picardie 
 Aisne :
 Rue de Reims, Beuvardes
 Rue de Reims, Condé-sur-Suippe
 Rue de Reims, Fère-en-Tardenois
 Rue de Reims, La Ferté-Milon
 Rue de Reims, Marchais
 Rue de Reims, Missy-sur-Aisne
 Rue de Reims, Seringes-et-Nesles
 Rue de Reims, Sissonne
 Rue de Reims, Tergnier
 Rue de Reims, Tergnier
 Rue de Reims, Variscourt
 Rue de Reims, Venizel
 Rue de Reims, Villers-Agron-Aiguizy

 Oise :
 Rue de Reims, Couloisy
 Rue de Reims, Jaulzy

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 Bouches-du-Rhône :
 Rue de Reims, Les Pennes-Mirabeau

Rhône-Alpes 
 Rhône :
 Rue de Reims, Bron

Reims Rue